Burroughs Corporation — fabricante de computadores

Pessoas
Augusten Burroughs
Edgar Rice Burroughs (1875-1950) — escritor, criador das histórias de Tarzan
Jackie Burroughs
Jeremiah Burroughs
William S. Burroughs (1914-1997) — romancista, ator, pintor, panfletário e poeta
William Seward Burroughs I (1857-1898) — inventor norte-americano.

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de informática